Села:
 Сущани — Житомирська область, Коростенський район, Олевська міська громада
 Сущани — Київська область, Кагарлицький район, Сущанська сільська рада